Coal Mine Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coal Mine Hill (Missouri)	
 Coal Mine Hill (Phillips County, Montana)	
 Coal Mine Hill (Valley County, Montana)	
 Coal Mine Hill (Utah)	
 Coal Mine Hill (Wyoming)